Grandsire est un nom de famille français ; il est surtout présent en Seine-Maritime (Normandie) et dans la Somme (Picardie). Il est notamment porté par : 
 Henri Grandsire (né en 1936), pilote automobile et un acteur français ; 
 Léo Grandsire (né en 1996), rameur d'aviron français ;
 Pierre-Eugène Grandsire (1825–1905), peintre français.

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand